Ка́рло Фра́нки (), более известный как Джима́кс (, 1 января 1938, Милан — 14 января 2021) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Псевдоним 
Псевдоним Gimax — аббревиатура, образованная от имён его сыновей: Джиджи (Gigi) и Массимилиано (Massimiliano). Карло Франки никогда не участвовал в соревнованиях под своим настоящим именем. Позже его сын Джиджи, выступая в гонках «Аврора», использовал тот же псевдоним, что и его отец.

Биография 
Родился 1 января 1938 года в Польяно-Миланезе. После окончания спортивной карьеры занимался бизнесом. Умер 14 января 2021 года в Бусто-Гарольфо.

Карьера 
Начал участвовать в гонках на спортивных автомобилях в начале семидесятых годов, в основном в Монце и на других итальянских трассах.

С 1974 по 1976 годы участвовал в чемпионате мира спортивных автомобилей. Участвовал в Гран-при Италии 1978 года, выступая за команду Surtees, но в единственном участии в чемпионате мира Формулы-1 не прошёл квалификацию. В  и  годах соревновался в британском чемпионате Формулы-1 «Аврора», затем вновь вернулся в чемпионат спортивных автомобилей, где выступал до 1984 года. В 1982, 1987—1990 годах стартовал в итальянской Формуле-3, в 1991 году участвовал в британском чемпионате Формулы-3000.

Результаты выступлений в Формуле-1

Результаты выступлений в чемпионате мира 

|-
!
! Surtees
! Surtees TS20
! Cosworth
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль на database.motorsportmagazine.com
 

Автогонщики Италии
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке